Элегест () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Элегест — село в Тандинском кожууне, административный центр Элегестинского сумона.
 Элегест — другое название села Чал-Кежиг в Тандинском кожууне
 сумон Элегест, он же Элегестинский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тандинском кожууне.
 Элегест — гора, высота 1179 м, между реками Верхний Енисей (Улуг-Хем) и Элегест.
 Элегест — озеро в Тандинском кожууне. Координаты 51.377356, 94.032158
 реки
 Элегест — река, левый приток р. Каргы.
 Элегест — левый приток р. Верхний Енисей (Улуг-Хем).

Примечания